Глаголево — название населённых пунктов.

Россия 
 Глаголево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Глаголево — деревня в Чернском районе Тульской области.

См. также 
 Новоглаголево